Невероятный Халк:

 «Невероятный Халк: Испытание» — американский супергеройский телефильм 1989 года.
 «Невероятный Халк» — американский супергеройский мультсериал 1996 года.
 «Невероятный Халк» — американский супергеройский фильм 2008 года.
 «Невероятный Халк» — альбом саундтреков к фильму «Невероятный Халк» (2008).
 «Невероятный Халк» — видеоигра в жанре beat ’em up 2008 года.

См. также 
 Халк (значения)
 Женщина-Халк (значения)